Макула Полазника () — макула ( пятно) на поверхности Титана, самого крупного спутника Сатурна. Максимальный размер — 350 км, координаты центра — .

Эта макула была обнаружена на инфракрасных снимках, сделанных космическим аппаратом «Кассини» во время пролета около Титана 28 января 2010 года (обозначение пролёта — T66). Названа в честь Полазника — согласно некоторым вариантам мифа, славянского бога новогоднего счастья. Это название было утверждено Международным астрономическим союзом 5 апреля 2010 года.

В пределах макулы Полазника находятся два озера: 140-километровое озеро Сионаскейг и 30-километровое озеро Урмия, причём в первом есть остров. Это первые озёра, обнаруженные в умеренной зоне Титана. Возможно, макула содержит и ещё озёра. Есть предположение, что она представляет собой дно большого углеводоёма, ныне почти высохшего.

См. также 
 Список деталей поверхности Титана
 Жидкость на Титане

Примечания

Ссылки 
 Карта Титана с подписями на сайте Gazetteer of Planetary Nomenclature (PDF, 3,3 МБ)

Поверхность Титана